Seller oder Šeller ist der Familienname folgender Personen:

 John Seller (≈1630–1697), englischer Kartograph
 Luděk Šeller (* 1995), tschechischer Skilangläufer

Sonstiges:

 Seller-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:

 Sellar
 Sellers
 Seler